Universal Soldier kan syfta på

Universal Soldier (sång)
 Universal Soldier (Pastor Troy) –  musikalbum från 2002
Universal Soldier (musikalbum från 1967)
Universal Soldier (musikalbum från 1971)
Universal Soldier (1971) – filmen från 1971
Universal Soldier (1992) – filmen från 1992